IceWM — менеджер окон для X Window System в Unix-подобных операционных системах. Разработка IceWM началась с нуля в 1997 году, проект написан целиком на C++ и выпущен на условиях лицензии GNU LGPL. Цель проекта — создание рабочей среды с удобным и быстрым интуитивным интерфейсом с широкими возможностями для настройки пользователем. В частности, все функции графического интерфейса доступны при использовании только клавиатуры. В то же время в число задач входила максимальная «лёгкость» IceWM в плане потребляемых ресурсов компьютера — памяти и процессора.

IceWM полностью соответствует i18n и поддерживает работу с русским языком.

В ноутбуках Eee PC с предустановленной ОС Xandros, по умолчанию в режиме Easy mode используется IceWM.

Расширения и настройки 
Благодаря лёгкости настройки IceWM к настоящему моменту создано большое число графических тем, в том числе напоминающих популярные графические среды Microsoft Windows, Mac OS X, OS/2 и др. Дальнейшая настройка внешнего вида также доступна пользователю, как при помощи программ других производителей, так и прямым редактированием текстовых конфигурационных файлов.

На данный момент в IceWM также поддерживается интеграция с системами меню GNOME и KDE.

Файлы конфигурации 

Файлы конфигурации пользователя должны находиться в каталоге ~/.icewm.

 menu — содержит пункты и структуру главного меню
 toolbar — содержит кнопки запуска приложений на панели задач
 preferences — содержит параметры управления поведением IceWM
 keys — содержит дополнительные комбинации клавиш пользователя
 winoptions — содержит параметры отвечающие за поведение отдельных приложений, описанных пользователем
 startup — исполняемый файл, запускающийся во время первоначальной загрузки оконного менеджера

Примечания

Ссылки 
Сайт проекта 
 IceWM Control Center 
 IceWM Control Panel 
 IceWM Window Manager: Ледяной десктоп антарктических пингвинов 
 Установка и настройка IceWM в минимальной конфигурации 
 Конфигурация для IceWM (файл preferences) 

Оконные менеджеры X Window System